Sri Ganganagar (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Sri Ganganagar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sri Ganganagar